Budenec je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 256 stanovnika te 85 obiteljskih kućanstava. Prema popisu stanovništva 2011. naselje je imalo 323 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete